Никола Ларини () е пилот от Формула 1, роден на 19 март 1964 г. в Лидо ди Камайоре, Тоскана, Италия.

Дебют в шампионата прави през 1987 г. Карал е за Колони, Осела, Лижие, Модена, Ферари и Заубер. Той има само един подиум и това бе в Имола през 1994 като пилот на Ферари замествайки Жан Алези. В кариерата си има 75 старта от които 50 се състезава а в актива си има само точка в Австралия 1997. Има и две дисквалификации както и някои некласирания в квалификациите.

Ларини е бивш шампион в DTM сериите, дългогодишен пилот на Алфа Ромео в различни серии до 1995 г. От 2005 г. е пилот на Шевролет и през сезон (2005) се състезава за Шевролет в WTTC шампионат. Като пилот той има победа и тове бе в Мароко, Маракеш. Също така има четири-3 места и пет-2 места в кариерата си. Неговия брат Андреа Ларини също е състезателен пистов пилот който участва в WTCC на пистата Имола където завърши 15-и със своя Сеат.

Резултати

Резултати във Формула 1

Източници 
 

Ларини, Никола